Лантейра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гвадикс. Занимает площадь 52,53 км². Население — 582 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de Lanteira realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады